La Coppa Italia di pallacanestro maschile 2013, denominata Beko Final Eight 2013 per ragioni di sponsorizzazione, si è svolta dal 7 al 10 febbraio 2013 presso il Mediolanum Forum di Milano.

Il trofeo fu vinto dalla  per la 5ª volta consecutiva ma fu successivamente revocato.

Squadre partecipanti 
Da regolamento presero parte alla competizione le prime 8 classificate del girone d'andata della serie A 2012-13, nell'ordine:

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Verdetti
 Vincitrice Coppa Italia: Titolo revocato
Formazione: Bobby Brown, Benjamin Eze, Marco Carraretto, Aleksandar Rašić, Kristjan Kangur, Vikt'or Sanik'idze, Tomas Ress, Benjamin Ortner, Luca Lechthaler, Matt Janning, Daniel Hackett, Dionte Christmas, David Moss. Allenatore: Luca Banchi
MVP: Daniel Hackett, Montepaschi Siena

Note

Voci correlate 
Serie A maschile FIP 2012-2013

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2013
Coppa Italia di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Milano